Lb ou LB pode se referir a:
 lb - símbolo de libra, uma unidade de massa
 .lb - código TLD de Internet para o Líbano
 LB - código IATA da empresa aérea Lloyd Aéreo Boliviano
 LB - código ISO 3166-1 para o Líbano
 LB - código ISO 639 para língua luxemburguesa

Desambiguação